

Дубравиця — село, громада Витез
 Дубравиця — село, громада Неум
 Дубравиця — село, громада Чапліна
 Дубравиця — село, громада Завидовичі

Дубравиця — село, громада Пожареваць

Дубравиця — село, округ Банська Бистриця, Банськобистрицький край

Дубравиця — населений пункт, Загребська жупанія
 Дубравиця — населений пункт, Дубровницько-Неретванська жупанія
 Дубравиця — населений пункт, Дубровник, Дубровницько-Неретванська жупанія
 Дубравиця-Десиницька — населений пункт, Крапинсько-Загорська жупанія

Див. також 
 Дубровиця (значення)
 Домбровиця